Varga Mihály
 Varga Mihály (1834–1906) prépost-kanonok
 Varga Mihály (1861–1935) római katolikus esperes-plébános
 Varga Mihály (1928–2015) tanár, író, költő, újságíró, szerkesztő
 Varga Mihály (1965) politikus, országgyűlési képviselő, nemzetgazdasági miniszter, majd pénzügyminiszter, a Fidesz alelnöke 

Vargha Mihály
 Vargha Mihály (1952–2010) építész
 Vargha Mihály (1961) erdélyi magyar szobrász